Великоалександровка — название населённых пунктов.

Украина 
 Великоалександровка — село в Васильковском районе Днепропетровской области.
 Великоалександровка — село в Казанковском районе Николаевской области.